Варницкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Варницкий, Антон Демьянович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 7529; 12 января 1846, впоследствии вице-адмирал (11 июля 1860)
 Варницкий, Николай Демьянович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 7948; 26 ноября 1848.

См. также 
 Варницкий монастырь
 Варницкий плацдарм